Баластні речовини (), клітковина, харчові волокна — речовини, компоненти продуктів харчування, зазвичай рослинного походження, які проходить через травну систему організму в непереробленому вигляді. Вони не всмоктується в кров і не дають енергії. Головна функція баластових речовин — забезпечення регулярного очищення кишечника.

Особливо висока частка баластних речовин міститься в зернових продуктах грубого помелу. Рекомендована щоденна доза для дорослого становить 25 грам.

Баластні речовини зустрічаються в різних рослинах. Розрізняють:
 Целюлоза: зерно, фрукти, овочі
 Лігнін: кісточки фруктів, овочі, зерно
 Пектин: фрукти, овочі (особливо яблука)
 Альгінати: Агар

Бактеріологія 
Також термін використовується (у сенсі «неважлива речовина») при дослідженні, аналізі, вишукувальній роботі з підтвердження наявності або при відділенні конкретної вишукувальної речовини. Наприклад, нативні анатоксини (бактеріальні токсини) містять в своєму складі різні баластні речовини: білки, антигенні речовини (залишки поживних середовищ, продукти метаболізму мікроорганізмів). Тому для зниження реактогенності та сенсибілізації анатоксини очищують від баластних речовин за допомогою осадження солями, органічними розчинниками, обробкою сорбентами, електродекантацією, іоннообмінною хроматографією, методами ультрафільтрації чи гель-фільтрації.

Див. також 
 Речовина-забруднювач
 Буферний розчин

Харчування